Kermit Quisenberry (1968. szeptember 9. –) amerikai nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása fizikai edző.

Pályafutása
Az Amerikai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 2004-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen segítette partbíróként a működő játékvezetőt.

Olimpia 
A 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján két csoporttalálkozón, az Elefántcsontpart–Ausztrália (1:0) és a Koreai Köztársaság–Kamerun (1:1) találkozón, valamint az egyik negyeddöntőn, az Argentína–Hollandia (2:1) mérkőzésen szolgálta állandó segítő partbíróként Jair Marrufo (USA) játékvezetőt. Partbírói működésének száma: 3.

Források 
  

Amerikai labdarúgó-játékvezetők
1968-ban született személyek
Élő személyek